Gothenburg bezeichnet
 Gothenburg (Nebraska), ein Ort in den Vereinigten Staaten
 Gothenburg (Schiff), ein 1875 gesunkenes Passagierschiff
 veraltete Bezeichnung für die schwedische Stadt Göteborg

Siehe auch:
 Gotenburg
 Göteborg